Giusy Ferreri (1979), een Italiaans zangeres
 Marco Ferreri (1997), een Italiaans regisseur